Die Premjer-Liha 2013/14 () ist die 23. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die sechste Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, dt. Oberste Liga). Die Spielzeit begann am 12. Juli 2013 und endete am 17. Mai 2014.

Der Titelverteidiger ist Schachtar Donezk.

Am 30. Oktober 2013 ging Arsenal Kiew in die Insolvenz und stellte den Spielbetrieb ein. Somit gibt es in dieser Saison nur einen sportlichen Absteiger. Alle Ergebnisse von Arsenal wurden annulliert und den Gegnern wurden drei Punkte zugesprochen.

Der Rückrundenstart hätte am 1. März stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der Euromaidan-Unruhen in Kiew und der Annexion der Krim durch Russland 2014 bis auf weiteres verschoben. Am 15. März nahm die Liga den Spielbetrieb wieder auf, wobei das Heimspiel von Tawrija Simferopol, eines der beiden Erstligisten auf der Halbinsel Krim, in Kiew ausgetragen werden musste.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Schachtar Donezk 

* Maicon (2/–) und Dentinho (1/–) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der Professional Football League of Ukraine (ukrainisch)
 Offizielle Webpräsenz der Federazija Futbolu Ukraiiny (ukrainisch)

Einzelnachweise 

2013 14
Fußballsaison 2013/14